Mohammed Hatta, een Indonesisch politicus
 Hatta (eiland), een Moluks eiland in het Banda district
 Hatta (Yamanashi), een  gemeente in de Japanse prefectuur Yamanashi.
 Hatta (Verenigde Arabische Emiraten), een plaats in de Verenigde Arabische Emiraten.